Seguso ist der Familienname folgender Personen:

 Carling Bassett-Seguso (* 1967), kanadische Tennisspielerin
 Robert Seguso (* 1963), US-amerikanischer Tennisspieler